F21, F 21 eller F-21 kan syfta på:

 Flygmuseet F 21 – ett flygmuseum i Luleå.
 F 21 Luleå – en svensk flygflottilj Norrbottens flygflottilj som verkat sedan 1941.